Le  est le nom de plusieurs unités militaires :

Allemagne 
  d'infanterie (Reichswehr)

Australie 
 2/ d'artillerie

Belgique 
 Bataillon léger 12e de ligne Prince Léopold - 13e de ligne

Canada 
  Régiment blindé du Canada
12th Manitoba Dragoons

États-Unis 
 12e régiment d'infanterie (États-Unis)
 12 régiment de Marines

Armée de l'Union 

12th Vermont Infantry

Armée des États confédérés 

 12th South Carolina Infantry

France 
  d'artillerie, dissous
  de chasseurs d'Afrique, dissous
  de chasseurs à cheval, dissous
  de commandement et de soutien
  de cuirassiers
 6e-12e régiment de cuirassiers
  de dragons, dissous
 12e régiment étranger d'infanterie
  du génie, dissous
  de hussards, dissous
  d'infanterie
  d'infanterie coloniale, stationné en Nouvelle-Calédonie
 12e régiment d’infanterie légère
 12e régiment d'infanterie territoriale
 12e régiment de Spahis
  de spahis tunisiens, dissous, de l'Armée d'Afrique
  de tirailleurs de la Garde impériale, de la Jeune Garde
  de tirailleurs tunisiens, dissous
  de tirailleurs sénégalais, dissous
  de voltigeurs de la Garde impériale, de la Jeune Garde
  de zouaves, dissous

Grande-Bretagne 
 9e/12e régiment royal de lanciers

Royaume de Prusse 
  d'infanterie vieux-prussien
  de grenadiers « prince Charles de Prusse » ( d'infanterie brandebourgeois)
  de hussards thuringeois
  de chasseurs à cheval

Homonymie d'unités militaires